

Geografia 
 Circondario del Rems-Murr – circondario nel land del Baden-Württemberg.
 Murr – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg.
 Murr – fiume tedesco che scorre nel Baden-Württemberg e sfocia nel Neckar a Marbach am Neckar

Persone 
 Elias Murr (1962 – ) – politico libanese
 Josef Murr (1864-1932) – botanico austriaco
 Michel Murr (1932-2021) – politico e ingegnere libanese